

Codici 
 FLA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Florencia (Caquetá) (Colombia)

Geografia 
 Flå – comune della Norvegia

Informatica 

 .fla – Estensione usata per identificare un file creato con Adobe Flash

Altro 
 FLA – Fair Labor Association –  organizzazione no-profit per i diritti del lavoro
 FLA – Festival di libri e altrecose – manifestazione culturale a Pescara
 Flå – singolo della cantante Medina, estratto nel 2007 dal suo album di debutto, Tæt på